Stefan Arpagaus, né le  à Coire, est un acteur suisse.

Biographie 
Il passe son enfance dans le canton des Grisons, à Brienz. Il sait parler Allemand et Romanche .  En 1977, il répond à une annonce parue dans la Bündner Zeitung et est choisi parmi 160 garçons pour incarner Peter dans le film, Heidi (film, 1978).  Ce fut sa seule expérience cinématographique.

Notes et références 

Naissance à Coire
Naissance en octobre 1967
Acteur suisse
Enfant acteur suisse
Personnalité grisonne